Абу Али Мухаммад ибн Мухаммад Балами (), известный как Амирак Бал’ами (; по Макдиси) или Бала’ми-и Кучак (; «Балами-младший») — историк, учёный X века, государственный деятель государства Саманидов, сын Абуль-Фадля Балами, визиря саманидского правителя Насра II (914—943).

К концу царствования саманида Абд аль-Малика I (954—961) был назначен визирем и занимал тот же пост при следующем правителе, Мансуре I ибн Нухе (961—976). Его назначение последовало под влиянием хаджиба Алп-тегина. По соглашению между Алп-тегином и Бал’ами каждый из них должен был считать себя заместителем (наибом) другого. Бал’ами в тот период не делал ничего, не посоветовавшись с Алп-тегином. После вступления на престол Мансура он, по-видимому, отрёкся от Алп-тегина, так как после падения последнего сумел сохранить свою должность. По словам Макдиси, он сначала был смещён, а потом снова назначен визирем.

В 963 году им была написана персидская обработка всемирной истории Мухаммада ат-Табари — древнейший исторический труд на новоперсидском языке. Согласно Гардизи, он умер в месяце джумада II 363 года хиджры (27 февраля — 27 марта 974 года), будучи визирем. Однако, по словам Утби, он ещё при Нухе II (976—997) в 992 году был снова назначен визирем. В том же году он ушёл в отставку, так как не чувствовал себя в силах справиться с трудными обстоятельствами — Саманиды в то время подвергались опасности со стороны караханидских князей-илеков, во власти которых находилась даже столица Бухара. Дату его смерти Утби не сообщает.

Примечания

Литература 
 
 
  

Государственные деятели Саманидов
Государственные деятели X века
Персидские историки
Историки X века